Эшалло́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Северная Ойонна. Округ коммуны — Нантюа.

Код INSEE коммуны — 01152.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км северо-восточнее Лиона, в 40 км к востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река , на западе расположено озеро . Большая часть площади коммуны покрыта лесами.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 772 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 487 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 381 были экономически активными, 106 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 73,9 %). Из 381 активных жителей работали 354 человека (194 мужчины и 160 женщин), безработных было 27 (17 мужчин и 10 женщин). Среди 106 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 53 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн